Carro est un village de pêcheurs faisant partie de la commune française de Martigues
 Carro est une commune italienne de la province de La Spezia
 la Cime du Carro est un sommet (3289m) franco-italien situé au fond de la Haute Maurienne
 le refuge du Carro est un refuge de montagne situé sous cette cime
l'Attentat de la maison Carro commis par la Résistance intérieure française en 1943.